Фінал Кубка УЄФА 2006—2007 — фінальний матч тридцять шостого розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем ставла іспанська «Севілья», яка обіграла співвітчизників з Барселони у серії пенальті після нічиєї 2-2.

Шлях до фіналу

Статистика матчу

Посилання 
 Кубок УЄФА 2006-07 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 2006-07 на сайті RSSSF 

2007 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 16 травня
Травень 2007